La Copa União  est le nom donné à la compétition qui s'est tenue en 1987 en absence du championnat du Brésil de football habituel. 

La victoire est revenue à Flamengo dans le module vert (équivalent de la première division) et à Recife dans le module jaune (équivalent à la deuxième division). Recife était le champion brésilien en quadrangulaire

Module vert

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Second tour

Groupe A

Groupe B

1/2 finales 
Flamengo 1-0 ; 3-2 Atlético Mineiro
Internacional 0-0 ; 0-0 ; 1-0 Cruzeiro

Finale 
Internacional 1-1 ; 0-1 Flamengo
Flamengo remporte le "championnat".

Classement final

Module jaune

Notes et références 
Résultats sur RSSSF

1987
Brésil
Sport au Brésil en 1987